Є́щенко — українське прізвище.

Відомі носії 

 Єщенко Анастасія Олегівна — російський історик родом з Кубані.
 Єщенко Андрій Олегович (1984) — російський футболіст, захисник футбольного клубу «Спартак» (Москва).
 Єщенко Віктор Васильович (1967—2014) — полковник, Міністерство внутрішніх справ України, учасник російсько-української війни.
 Єщенко Володимир Дмитрович (1878 — після 1918) — Генеральний секретар, міністр сполучень УНР.
 Єщенко Володимир Миколайович — народний депутат України 3 та 4 скликання.
 Єщенко Володимир Омелянович (* 1946) — український вчений-агроном, професор, доктор сільськогосподарських наук, заслужений працівник освіти України.
 Єщенко Євгеній Федорович — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що трагічно загинув під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Єщенко Микола Дмитрович — генерал-хорунжий Армії УНР.
 Єщенко Наталія Олександрівна — українська піаністка і педагог.
 Єщенко Олександр Олексійович (1970) — радянський і російський футболіст.
 Єщенко Олексій Прокопович (1949—2010) — колишній радянський футболіст та український футбольний тренер.
 Єщенко Святослав Ігорович (1971) — російський гуморист.
 Єщенко Тетяна Анатоліївна — мовознавець, кандидат філологічних наук.

Українські прізвища